Гилёва — женская форма русской фамилии , а также название двух деревень в Свердловской области России. 

 Известные носители 
 Гилёва, Алина Алексеевна (род. 1997) — российская биатлонистка.
 Гилёва, Мария Ивановна (1929—2008) — Депутат Верховного Совета РСФСР.
 Гилева, Ольга Григорьевна (род. 1987) — российская спортсменка по вольной борьбе. Деревни 
 Гилёва — деревня в Белоярском городском округе Свердловской области.
 Гилёва — деревня в Тугулымском городском округе Свердловской области.

 См. также